Ханок — может означать:
 Ханок — традиционный корейский дом с глиняными стенами и соломенной или черепичной крышей.

Фамилия 
 Ханок, Эдуард Семёнович (род. 1940) — советский и белорусский музыкант и композитор.